Подду́бный — восточноевропейская фамилия, и топоним:

Носители фамилии 
 
 
 Поддубный, Василий Васильевич (род. 1936) — российский учёный, профессор кафедры прикладной информатики Томского госуниверситета.
 Поддубный, Виктор Анатольевич (род. 1965) — советский дзюдоист.
 Поддубный, Дмитрий Павлович (1963—2013) — советский и российский актёр, сценарист, режиссёр.
 Поддубный, Евгений Евгеньевич (род. 1983) — российский военный журналист.
 
 Поддубный, Илья Гаврилович (1913—1989) — украинский советский деятель, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Поддубный, Николай Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Поддубный, Сергей Анатольевич (род. 1968) — депутат Государственной думы, спортсмен.
 Поддубный, Уолт (1960—2009) — канадский хоккеист и тренер.

Топоним 
 Поддубный — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Поддубный — хутор в Павловском районе Воронежской области.
 Поддубный — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Поддубный — посёлок в Узловском районе Тульской области.

Прочее 
 «Поддубный» — российский фильм 2014 года.

Примечания